Хацуюки (эсминец, 1928) — японский эсминец типа «Фубуки».
 Эскадренные миноносцы типа «Хацуюки» — тип эскадренных миноносцев, состоящий на вооружении Морских Сил Самообороны Японии.